Anton Polster – cantante ed ex calciatore austriaco
 Matt Polster – calciatore statunitense
 Vanessa Polster Bayer – attrice statunitense
 Victor Polster – attore e ballerino belga